Elevation puede referirse a:

Música 
 Elevation, canción de U2;
 Elevation, canción de Erasure

Literatura 
 Elevation, novela de Stephen King.